Kuisma est un patronyme et prénom finnois pouvant désigner:

Patronyme
Antti Kuisma (né en 1978), spécialiste finlandais en combiné nordique
 (né en 1947), joueur canadien de football canadien
Martti Kuisma (né en 1970), joueur finlandais de basket-ball
 (1967-1995), skieur finlandais de compétition d'orientation
Mira Kuisma (née en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace

Prénom
 (né en 1970), skieur finlandais de cross-country

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois